Poldermuseum-Lillo
 Poldermuseum Heerhugowaard